Московское пехотное училище:

 Московское пехотное юнкерское училище — основанное в 1864 году военное училище (в 1897—1906 гг. — Московское военное училище, в 1906—1917 гг. — Алексеевское военное училище).
 Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР — наименование в 1938—1958 годах военного училища, известного сегодня как Московское высшее военное командное училище (МВВКУ).